Мухуру — криптид, можливий сучасний представник стегозаврових. Передбачуваний непташиний динозавр реліквійний, про якого було повідомлення з джунглів Кенії. Він описується як сильно броньований звір з товстими тарілчастими кістки на його зворотній стороні і подібному булаві хвості. Бомбейський місіонер Кел і його дружина зробили перше повідомлення істоти.

Хоча це ніколи не обговорювалося в палеонтологічній літературі, в псевдонаукових кругах дещо роздумували, що це — сучасний нащадок роду Стегозавр. Contrary to witness описав мухуру, Стегозавр не сильно броньований, і мав булаву на кінці його хвоста, замість шипів. Проте обоє особливості, знайдені в Ankylosaurus, інша група броньованих динозаврів. Інший постулат є, що в 150 мільйонів років починаючи з наймолодших скам'янілостей Стегозавра було знайдено, це підвид, можливо, розвинув би нові особливості, подібно до хвостової булави або легшої броні. Птахи — тільки мала група динозаврів, якщо вірити вченим.

Примітки 

Криптиди